La saison 1994 de Pervaïa Liga est la troisième édition de la deuxième division russe. Elle prend place du  au . Il s'agît de la première saison prenant la forme d'une poule unique, format qui perdure depuis.

Vingt-deux clubs du pays sont regroupés au sein d'une poule unique où ils s'affrontent à deux reprises, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les cinq derniers du classement sont relégués en troisième division, tandis que les deux premiers sont directement promus en première division.

Le Tchernomorets Novorossiisk remporte la compétition et est promu en première division. Il est accompagné par son dauphin le Rostselmach Rostov qui retrouve quant à lui l'élite un an après l'avoir quittée.

À l'autre bout du classement, le  termine dernier avec dix-neuf points. L' s'est quant à lui retiré de la compétition en cours de saison et termine vingtième. Les autres relégables sont le Zvezda Perm, le Torpedo Vladimir et l'Avtodor Vladikavkaz.

Le meilleur buteur de la compétition est Dmitri Siline du Baltika Kaliningrad avec trente-cinq buts inscrits. Il est suivi par Aleksandr Maslov du Rostselmach Rostov qui en a inscrit trente-deux tandis que le troisième Sergueï Bourdine du Tchernomorets Novorossiisk en comptabilise trente.

Participants 
Un total de vingt-deux équipes participent au championnat, dix-huit d'entre elles étant déjà présentes la saison précédente, auxquelles s'ajoutent quatre relégués de première division, l'Asmaral Moscou, le Luch Vladivostok, l'Okean Nakhodka et le Rostselmach Rostov. Aucune équipe de troisième division n'est promue à l'issue de la saison 1993.

L' quitte la compétition après vingt-cinq journées du fait du contexte politique local à l'aube de la Première guerre de Tchétchénie. La fin du championnat se joue donc avec vingt-et-une équipes.

Légende des couleurs

Compétition

Classement 
Le classement est établi sur le barème de points suivant : deux points pour une victoire, un pour un match nul et aucun pour une défaite. Pour départager les équipes à égalité de points, on utilise les critères suivants :
 Nombre de matchs gagnés
 Confrontations directes (points, matchs gagnés, différence de buts, buts marqués, buts marqués à l'extérieur)
 Différence de buts générale
 Buts marqués (général)
 Buts marqués à l'extérieur (général)

|}

Résultats

Meilleurs buteurs

Notes et références

Liens externes 
  Saison 1994 sur le site de la RSSSF.
  Saison 1994 sur FootballFacts.ru.
  Saison 1994 sur WildStat.ru.

1994
Russie
Football en Russie en 1994